Teutras – król Myzji 
 Teutras – Grek zabity pod Troją przez Hektora
 Teutras – ojciec Euryganei
 Teutras (lub Teutrania) – góra w Myzji

Przypisy

Bibliografia